Craig (Alasca)
 Craig (Colorado)
 Craig (Iowa)
 Craig (Missouri)
 Craig (Nebraska)

Desambiguações de topônimos